Sergej Sorokin, ruski hokejist, * 2. oktober 1969, Gorki, Rusija.

Sorokin je v sovjetski oziroma ruski ligi igral za klube Torpedo Gorki, Dinamo Moskva, Avangard Omsk in Himik Voskresensk, v drugem delu kariere pa je igral za večje število klubov večinoma v nemški ligi. Za rusko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah in treh Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno zlato medaljo.

Pregled kariere 

|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 34
| 0
| 0
| 0
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 87
|
| 7
| 2
| 5
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 19
| 2
| 0
| 2
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 25
| 1
| 1
| 2
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 10
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 41
| 4
| 5
| 9
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 91/92
|
| 35
| 6
| 9
| 15
|
| 28
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 92/93
|
| 38
| 12
| 8
| 20
|
| 20
|
| 10
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 93/94
|
| 9
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 22
|-
| Moncton Hawks
| AHL
| 93/94
|
| 11
| 2
| 8
| 10
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 1
| 2
| 3
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|-
| SHC Fassa
| Italijanska liga
| 94/95
|
| 38
| 21
| 25
| 46
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 95/96
|
| 48
| 11
| 26
| 37
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Nemška liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13
| 3
| 5
| 8
|
| 16
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 96/97
|
| 45
| 8
| 17
| 25
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 97/98
|
| 15
| 1
| 5
| 6
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hannover Scorpions
| Nemška liga
| 97/98
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| -4
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hannover Scorpions
| Nemška liga
| 98/99
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 98/99
|
| 24
| 3
| 9
| 12
|
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška 2. liga
| 99/00
|
| 58
| 14
| 30
| 44
|
| 106
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 00/01
|
| 55
| 13
| 16
| 29
| -23
| 90
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Ruska 2. liga
| 01/02
|
| 50
| 14
| 21
| 35
| +32
| 122
|
| 12
| 5
| 5
| 10
| +7
| 6
|-
| Himik Voskresensk
| Ruska 2. liga
| 02/03
|
| 33
| 4
| 9
| 13
| +14
| 42
|
| 13
| 2
| 4
| 6
| +13
| 10
|-
| Himik Voskresensk
| Ruska liga
| 03/04
|
| 18
| 0
| 2
| 2
| -16
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Nižni-Novgorod
| Ruska liga
| 03/04
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zell am See
| Avstrijska 2. liga
| 03/04
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 662
| bgcolor="#7FFF00" | 125
| bgcolor="#7FFF00" | 206
| bgcolor="#7FFF00" | 331
| bgcolor="#7FFF00" | +9
| bgcolor="#7FFF00" | 739
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 67
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" | +20
| bgcolor="#7FFF00" | 66
|}

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Winnipeg Jets)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Hokejisti Torpedo Gorki
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti Moncton Hawks
Hokejisti SHC Fassa
Hokejisti Düsseldorfer EG
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Hannover Scorpions
Hokejisti Avangard Omsk
Hokejisti Himik Voskresensk
Hokejisti Torpedo Nižni-Novgorod
Hokejisti EK Zell am See
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih